Малаховский — славянская фамилия и топоним, имеет женскую форму :

 Малаховские — шляхетский и графский род.

Фамилия 
 Малаховский, Адам Сигизмундович (1859 — после 1918) — русский архитектор, городской архитектор г. Астрахани, брат Бронислава Сигизмундовича.
 Малаховский, Антоний (1740—1796) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода, староста.
 
 Малаховский, Валентин Александрович (1894—1971) — генерал-майор Советской армии.
 Малаховский, Владимир Филиппович (1894—1940) — участник революционного движения, советский публицист, историк.
 
 Малаховский, Годзимир (1852—1908) — общественно-политический деятель, президент Львова (1896—1905).
 Малаховский, Евгений Иванович (1926—2017) — советский и российский учёный и краевед.
 Малаховский, Евстафий Владимирович (1880—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Малаховский, Казимир (1765—1845) — польский генерал.
 Малаховский, Ким Владимирович (1925—1998) — советский и российский историк, сотрудник отдела Австралии Института востоковедения РАН.
 Малаховский, Лев Владимирович (1921—2003) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, лексиколог и лексикограф.
 Малаховский, Максим Леонидович (род. 1984) — российский футболист.
 Малаховский, Николай (1730—1784) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода, староста, ротмистр хоругви 2-й бригады народовой кавалерии.
 Малаховский, Николай Александрович (1892—1942) — советский композитор.
 Малаховский, Рагнед Юрьевич (род. 1984) — белорусский писатель, поэт, журналист, фотограф.
 Малаховский, Пётр (род. 1983) — польский дискобол.
 Малаховский, Станислав (1736—1809) — польский политический деятель.
 Малаховский, Станислав Александр (1770—1849) — польский аристократ, бригадный генерал армии Герцогства Варшавского, сенатор-воевода Царства Польского, масон.
 Малаховский, Юрий Евгеньевич (1932—2004) — советский и российский врач, профессор, один из ведущих детских педиатров СССР.
 Малаховский, Ян (1698—1762) — польский государственный деятель, канцлер великий коронный, староста.
 Малаховский, Ян Непомуцен (1765—1822) — польский аристократ и политический деятель, староста, референдарий великий коронный, масон.
 Малаховский, Яцек (1737—1821) — предпоследний коронный канцлер Польши.

Двойная фамилия 
 Малаховский унд Гриффа, Карл фон (1783—1844) — прусский генерал-лейтенант.
 Малахов фон Малаховский, Пауль Йозеф (1713—1775) — немецкий кавалерийский генерал.

Топоним 
 Малаховский — хутор в Боковском районе Ростовской области.

См. также 
 Малаховский Бор — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.
 Малаховский сельсовет — муниципальное образование в Косихинском районе Алтайского края России.